Чёрная шлемоносная райская птица () — вид птиц рода шлемоносных райских птиц семейства райские птицы. Обитает только в горах Арфак (Индонезия). Подвидов не выделяют.

Описание 
Длина тела около 37 см. Хвост длинный и заострённый. Один из самых невзрачных представителей семейства Paradisaeidae, полностью чёрного цвета и единственным украшением являются разноцветные лицевые бородки жёлтого, красного и небесно-голубого цветов у основания клюва. Оба пола похожи внешне, однако самка немного тусклее и меньше.

Примечания

Ссылки 
Frith, C., D. Frith, and A. Bonan (2020). Long-tailed Paradigalla (Paradigalla carunculata), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.lotpar1.01
Животные, описанные в 1835 году
Райские птицы